Mercadante - um apelido de família da onomástica da língua italiana. É difundido principalmente na Itália meridional, com especial concentração na Campânia e na Sicília. Sua origem é o ofício do "mercante", ou seja, aquele que troca mercadorias.

Pessoas
Aloizio Mercadante - político brasileiro
Paulo Mercadante
Saverio Mercadante - compositor italiano
Xenofonte Mercadante
Hugo Mercadante

Sobrenomes da língua italiana
Desambiguação